Чередник — те саме, що пастух.

Чередник () — рід рослин родини Шорстколисті (Boraginaceae).

Чередник — прізвище

Див. також 

Чередники
Чередники 

Багатозначні терміни